Oni rokaju za Gospodina, glazbena emisija kršćanskog rocka i kršćanskog metala na Hrvatskome katoličkom radiju. Voditelj je pater Anto Bobaš. Emisija ide ponedjeljkom u 22.30. 

U emisiji pater Anto Bobaš pušta glazbu hrvatskih i inozemnih kršćanskih glazbenika. Sadržaj je obogaćen kršćanskim porukama, sadržajima homilijarne naravi, pripovijestima iz prošlosti, tumačenjima aktualnih i prošlih događaja, zgoda i nezgoda. U emisiji se ponekad pojave gosti.

Najzaslužnija osoba što emisija kršćanskog rocka Oni rokaju za Gospodina uopće ide na HKR-u je Slavko Nadić, danas glazbeni urednik HKR-a, jer je bio vrlo ustrajan nagovarajući don Antu Bobaša da vodi tu emisiju.

Izvori

Vanjske poveznice 
Hrvatski katolički radiio Arhiv emisija: Oni rokaju za Gospodina

Hrvatske radijske emisije
Kršćanska glazba
Katoličanstvo u Hrvatskoj